Ло́йтер — еврейская фамилия. Известные носители:

 Хазанова (Лойтер), Вигдария Эфраимовна (1924—2005) — советский искусствовед и историк искусства.
 Лойтер, Наум Борисович (1891—1966) — советский театральный режиссёр и сценарист.
 Лойтер, Софья Михайловна (род. 1934) — советский и российский фольклорист и литературовед, педагог.
 Лойтер, Эфраим Борисович (1889—1963) — еврейский советский режиссёр, театральный педагог, критик, деятель.